

Нью-Оберн — місто, штат Міннесота
 Нью-Оберн — селище, штат Вісконсин